Dohren ist Name oder Namensbestandteil einer Gemeinde und von Ortsteilen in Deutschland: 

 Dohren (Emsland), Gemeinde im Landkreis Emsland, Niedersachsen
 Dohren (Heerstedt), Ortsteil von Heerstedt, Gemeinde Beverstedt, Landkreis Cuxhaven, Niedersachsen
 Dohren (Nordheide), Gemeinde im Landkreis Harburg, Niedersachsen

Siehe auch:

 Doren (Begriffsklärung)
 Döhren
 Vandooren